Ганс Краса (, 30 ноября 1899, Прага, тогда Австро-Венгрия — 17 октября 1944, Освенцим) — чешский композитор.

Биография 
Родился в смешанной семье: отец — чех, мать — еврейка. Учился фортепиано, скрипке и композиции в Немецкой музыкальной академии в Праге. В Пражской государственной опере познакомился с Александром фон Цемлинским. В 1927 последовал за ним в Берлин, где был представлен Альберу Русселю. Краса несколько раз ездил из Берлина в Париж брать уроки у Русселя.

Как композитор дебютировал в 1920 («Четыре песни для оркестра», на стихи Кристиана Моргенштерна). Написал оперу для детей «Брундибар» (; 1938).

19 августа 1942 был арестован, этапирован в гетто Терезиенштадта, где переработал оперу, в новой редакции выдержавшую в Терезиенштадте 55 представлений. Многое из написанного в Терезиенштадте, где Краса был творчески необыкновенно активен, не сохранилось.

В октябре 1944 Ганс Краса был отправлен в Освенцим, где вскоре погиб.

Произведения 
 Orchestergrotesken mit begleitender Singstimme (4) op. 1 (1920—1921, на стихи К. Моргенштерна
 Der Schläfer im Tal для голоса и оркестра (1925, на стихи Рембо)
 Симфония с голосом для небольшого оркестра (1925, на стихи Рембо)
 Verlobung im Traum, опера в двух актах (1928—1930, по новелле Достоевского Дядюшкин сон)
 Zeme je Pane, кантата псалмов (1931)
 Лисистрата, музыка к спектаклю (1934, либретто Макса Брода по Аристофану, постановка не осуществилась)
 Mladi ve hre (1934, музыка к спектаклю, по пьесе Адольфа Гофмейстера)
 Kammermusik для клавесина и семи инструментов (1936)
 Брундибар, опера для детей в двух действиях (1936, по либретто А.Гофмейстера, новая редакция — 1942—1943)
 3 песни для баритона, кларнета, альта и виолончели (1942, на стихи Рембо)
 Увертюра для небольшого оркестра (1943)
 Тема и вариации для струнного квартета (Квартет № 2) (1935—1943, на тему А.Рембо)
 Танец для струнного трио (1943—1944)
 Пассакалия и фуга для струнного трио (1944)

Наследие 
В последние годы произведения Красы, вместе с музыкой разделивших его судьбу Павела Хааса, Гидеона Кляйна, Эрвина Шульхофа, Виктора Ульманна, активно исполняются и записываются. Особой популярностью пользуется детская опера Красы, переведенная на многие европейские языки и исполнявшаяся в разных странах. В 2015 году детская опера "Брундибар" была впервые поставлена на русском языке в Волгограде и Москве.

Литература 
 Karas J. Music in Terezin: 1941—1945. New York: Beaufort Books, 1985
 Witthoefft C. Komponisten in Theresienstadt. Hamburg: Initiative Hans Krása, 1999
 Červinková B. Hans Krása: Leben und Werk. Saarbrücken: Pfau, 2005

Примечания

Ссылки

См. также 
 Orel Foundation (англ.) Hans Krasa biography, bibliography, works and discography.

Композиторы Чехии
Академические музыканты Чехии
Оперные композиторы
Родившиеся в 1899 году
Родившиеся 30 ноября
Родившиеся в Праге
Умершие 17 октября
Умершие в 1944 году
Заключённые концлагеря Терезин
Персоналии по алфавиту
Умершие в концлагере Освенцим
Жертвы Холокоста